Górale – grupy ludności

3 miejscowości w Polsce: 
 Górale – osada leśna w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Milicz
 Górale – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Jabłonowo Pomorskie 
 Górale – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Łęki Szlacheckie

Zobacz też 
 Góralki
 Góral
 Goral